Ranac bezeichnet:

 eine Aldeia im Suco Cribas (Osttimor), siehe Cribas
 einen Ort und Aldeia im Suco Fatuwaque (Osttimor), siehe Fatuwaque
 ein Ort im Suco Uma Boco (Osttimor), siehe Uma Boco